Onfroy ou Honfroy (venant du germanique hunn-fried, ours paisible) peut faire référence à :

Prénom 
 Onfroy de Montfort ;
 Onfroy Ier de Toron ;
 Onfroy II de Toron ;
 Onfroy III de Toron ;
 Onfroy IV de Toron.

Patronyme 

 Jules-Joseph-Félix-Théodore Onfroy, maire ;
 Marcel Charles Marie Onfroy de Verez (1897-1967), général de brigade français ;
 Théophile Onfroy, avironneur ;
 Valentin Onfroy, avironneur.

Toponyme 
 Impasse Onfroy, impasse du  de Paris.

Paronyme

Liens externes 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand